A 7-a ediție a Campionatului Mondial de Handbal Feminin a avut loc în perioada 30 noiembrie - 10 decembrie 1978 în Cehoslovacia. RDG a câștigat titlul de campioană mondială pentru a treia oară.

Clasament final 

1978 în handbal
1978
Sport în Cehoslovacia